Luk Kaningem Vilson (, 21. septembar 1971) je američki filmski glumac.

Život 
Vilson je rođen u Dalasu, Teksas.  Sin Roberta Endrju Vilsona, koji je radio na televizijskoj stanici i fotografa Laure Kaningem Vilson. Njegova porodica, poreklom iz Masačuseca, su irski katolici. Išao je u školi svetog Marka u Dalasu Teksas i zapadni koledž u Los Anđelesu, Kalifornija. On je najmlađi brat glumca Ovena Vilsona i Endrua Vilsona.

Filmografija

Reference

Spoljašnje veze 

 

Рођени 1971.
Људи из Даласа
Амерички глумци